Grangwav kan syfta på:

Haiti 

 Grangwav (kommun), Ouest, 
 Grangwav (ort), Ouest,